Петрос Эвангелос Манталос (; 31 августа 1991, Комотини, Греция) — греческий футболист, полузащитник клуба АЕК и сборной Греции.

Клубная карьера 
Манталос — воспитанник клуба «Ксанти». 13 сентября 2009 года в матче против «Эрготелиса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 4 декабря 2012 года в поединке против «Докса» Петрос забил свой первый гол за «Ксанти». Летом 2013 года Манталос перешёл в столичный АЕК, но ещё на год был оставлен в «Ксанти».

Летом 2014 года Петрос вернулся АЕК. 19 октября в матче против «Аполлон Смирнис» он дебютировал в футбольной лиге Греции. В этом же поединке Манталос забил свой первый гол за АЕК, реализовав пенальти. По итогам сезона он помог клубу вернуться в элиту. В 2016 году Петрос в составе АЕКа стал обладателем Кубка Греции. В 2017 году он стал серебряным призёром чемпионата.

Международная карьера 
7 сентября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Румынии Манталос дебютировал за сборную Греции. 7 июня 2016 года в товарищеском матче года против сборной Австралии Петрос забил свой первый гол за национальную команду.

Голы Манталоса за сборную Греции

Достижения 
 АЕК
 Обладатель Кубка Греции: 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Insports profile

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Ксанти»